Municipio de Rosefield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rosefield (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Rosefield (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Rosefield (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.